peut désigner :
le titre anglais de la nouvelle d'Agatha Christie,  Feux d'artifice, initialement publiée, au Royaume-Uni, dans le recueil ci-dessous ;
le recueil britannique de nouvelles d'Agatha Christie, , publié en 1937, recueil repris, dans des compositions différentes, par les volumes :
, publié en en 1937 aux États-Unis ;
Poirot résout trois énigmes, publié en 1961 en France et réédité en 1961 sous le titre Le Miroir du mort ;
le titre anglais du téléfilm Meurtre par procuration, adapté de la nouvelle ci-dessus Feux d'artifice et initialement diffusé en 1989 dans le cadre de la série Hercule Poirots.